czerwonka – dyzenteria, choroba zakaźna.

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Czerwonka – część miasta Sochaczew
 Czerwonka – część miasta Włocławek
 Czerwonka – kolonia w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie rypińskim, w gminie Skrwilno
 Czerwonka – wieś w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Żelechlinek 
 Czerwonka – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą 
 Czerwonka – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie sokołowskim, w gminie Sokołów Podlaski 
 Czerwonka – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie węgrowskim, w gminie Wierzbno 
 Czerwonka – część wsi Przedmieście Dubieckie w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Dubiecko
 Czerwonka – wieś w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Suchowola 
 Czerwonka – część wsi Bakałarzewo w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Bakałarzewo
 Czerwonka – osada w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Szypliszki 
 Czerwonka – część wsi Pisarzowice w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Wilamowice
 Czerwonka – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Stare Juchy 
 Czerwonka – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Biskupiec 
 Czerwonka – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Chodów 
 Czerwonka – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie słupeckim, w gminie Słupca
 Czerwonka – część wsi Łazy w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Zagórów

Inne 
 Czerwonka – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim
 Czerwonka – stacja kolejowa w Czerwonce, w województwie warmińsko-mazurskim
 Czerwonka Włościańska – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, siedziba gminy Czerwonka

Cieki wodne 
 Czerwonka – potok, dopływ Białki
 Czerwonka – potok, dopływ Kamienicy
 Czerwonka – potok, dopływ Pisarzówki
 Czerwonka – potok, dopływ Podgórnej w Karkonoszach
 Czerwonka – struga, dopływ Liwca
 Czerwonka – dopływ Dunajca w Łopusznej
 Czerwonka – dopływ Dunajca w Ostrowsku
 Czerwonka – dopływ Dunajca w Waksmundzie

Osoby noszące nazwisko Czerwonka 
 Adrian Czerwonka – polski koszykarz
 Edyta Czerwonka – polska koszykarka
 Natalia Czerwonka – polska łyżwiarka szybka
 Ulryk Czerwonka – dowódca czeskich oddziałów najemnych w czasie wojny trzynastoletniej
 Witosław Czerwonka – polski grafik

Zobacz też 
 Czerwonka Poleśna
 Czerwonka Szlachecka
 Czerwonka-Folwark
 Czerwonka-Gozdów
 Czerwonka-Parcel
 Gajówka Czerwonka
 Gmina Czerwonka
 Gromada Czerwonka